Измир:

 Измир — третий по численности населения город в Турции.
 Измир — ил на западе Турции.

См. также 
 Измирский залив — залив в Эгейском море.